Нейфельд — исчезнувшая деревня в Чистоозёрном районе Новосибирской области. Располагалась на территории современного Новокрасненского сельсовета. Упразднена в 1968 г.

География 
Располагалась на южном берегу озера Якимово.

История 
В 1926 году хутор Нейфельд состоял из 17 хозяйств. В административном отношении входил в состав Цветнопольского сельсовета Купинского района Барабинского округа Сибирского края.

Население 
По переписи 1926 г. на хуторе проживало 82 человека (48 мужчин и 34 женщины), основное население — немцы.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Чистоозёрного района
Места поселения российских немцев в Новосибирской области